The Lion King (album uit 1994), een soundtrack van de gelijknamige film uit 1994
The Lion King (album uit 2019), een soundtrack van de gelijknamige film uit 2019, een remake van de hier bovengenoemde film

Zie ook
Rhythm of the Pride Lands, een soundtrack uit 1995 met liedjes geïnspireerd op de film uit 1994
The Lion King: The Gift, een soundtrack uit 2019 met liedjes geïnspireerd op de film uit 2019